Avesta (literatuur), het heilige boek van het zoroastrisme.
 Avesta (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Avesta (stad), de hoofdstad van deze gemeente.